Niemiecka Partia Centrum
 centralna dzielnica w wielu miastach niemieckich:
 Bonn-Zentrum
 Chemnitz-Zentrum
 Neuperlach Zentrum (metro w Monachium) – stacja metra w Neuperlach

Centra naukowe i edukacyjne:
 Zentrum für Antisemitismusforschung
 Zentrum für interkulturelles Lernen
 Interdisziplinäres Zentrum für Ethik
 Zentrum gegen Vertreibungen - Centrum przeciwko Wypędzeniom 
Zobacz też: Centrum